BST puede referirse a:
 Varios usos horarios:
 Bangladesh Standard Time, la hora estándar de Bangladés;
 British Summer Time, la hora estándar en las Islas Británicas, conocida como British Standard Time entre 1968 y 1971;
 Burma Standard Time, la hora estándar de Birmania;
Bosque Seco Tropical , se refiere al bosque seco
 Aeropuerto de Bost (Afganistán), en su código IATA.